Teodoro Sampaio (1855–1937) war ein brasilianischer Geograf, Historiker und Ingenieur. 

Teodoro Sampaio ist zudem der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Teodoro Sampaio (Bahia), Bundesstaat Bahia 
 Teodoro Sampaio (São Paulo), Bundesstaat São Paulo